Росина е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Забележителности 

Язовир „Росина“ се намира в Търговищки окръг между градовете Попово и Търговище. Разположен е на около 600 метра надморска височина като граничи с един от най-големите дивечови резервати в Северна България – „Момино“. Той е с площ от 300 дка. и средна дълбочина от около 2,5 метра. Зарибен е предимно с шаран, амур, бяла риба, сом, но място намират и естествено развъдилите се каракуда (таранка), костур, бабушка и раци.
Заради изградената инфраструктура в близост до брега на язовира – бунгала, беседки за отдих, площадки за пикник, трапезария, барбекю, бани и др., язовир „Росина“ е посещаван както от риболовци, така и от любители на туризма.

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище